Лос Моралес има више значења:

 Лос Моралес (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Моралес (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Моралес (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Моралес (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Моралес (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Моралес, Ел Хагвеј (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Моралес (Тенансинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Моралес (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Моралес (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Моралес (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Моралес, Кампо Нуево (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Моралес (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Моралес (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Моралес (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Моралес (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Моралес (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лос Моралес (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Моралес (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Моралес (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Моралес (Јанга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Моралес (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Моралес (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику